

Lokalizacje

Niemcy 
 Reform – dzielnica Magdeburga

Stany Zjednoczone 
 Reform – miejscowość w stanie Alabama
 Reform – miejscowość w stanie Arkansas
 Reform – miejscowość w stanie Mississippi
 Reform – miejscowość w stanie Missouri
 Reform – miejscowość w stanie Ohio

Inne 
 Reform – zespół muzyczny